

Geografia

Austria 
 Völs – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Włochy 
 Völs am Schlern – gmina

Zobacz też 
 Völz